La saison 2022 de l'équipe cycliste masculine DSM est la dix-huitième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 

 

 
  Jonas Iversby Hvideberg :  - Leader au classement général pendant une journée.
  Jonas Iversby Hvideberg :  - Leader au classement par points pendant . 
  Jonas Iversby Hvideberg :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant . 
  Jonas Iversby Hvideberg :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant . 

 

 

 
  Kevin Vermaerke :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant une journée. 

 
  Andreas Leknessund :  - Leader au classement par points pendant .

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM.

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM.

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM.

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM.

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM. 

 *La  a été annulée à cause de la météo. 
 *Coureur de l'équipe Development Team DSM. 

  Romain Bardet :  - Leader au classement général pendant une journée et vainqueur de ce classement.
  Thymen Arensman :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant  et vainqueur de ce classement. 
 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 
 *Les ,  et  ont été annulées à la suite du décès de la Reine Élisabeth II.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM.

 *Course couru avec l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM.

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM.

 *Course couru avec l'équipe Development Team DSM.

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM.

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM.

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM.

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

 *Coureur de l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Course couru avec l'équipe Development Team DSM. 

 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM. 

 *Course couru avec l'équipe Development Team DSM. 

 *Course couru avec l'équipe Development Team DSM. 

  Oscar Onley :  - Leader au classement de la montagne pendant .
  Oscar Onley :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant  et vainqueur de ce classement.
 *Coureurs de l'équipe Development Team DSM.

Championnats nationaux

Courses courues avec d'autres équipes ou la sélection nationale 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

  Casper van Uden :  - Leader au classement par points pendant  et vainqueur de ce classement. 
 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale. 

 *Course couru avec la sélection nationale.

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
 

Équipe cycliste en Allemagne
Équipe cycliste en 2022
Cyclisme en Allemagne en 2022